Črni Potok je ime več naselij v Sloveniji:

 Črni Potok pri Dragi, naselje v Občini Loški Potok
 Črni Potok pri Kočevju, naselje v Občini Kočevje
 Črni Potok pri Velikih Laščah, razloženo naselje z zaselki v Občini Ribnica
 Črni Potok, naselje v Občini Šmartno pri Litiji.
 Potok v Črni, naselje v Občini Kamnik